Finalen i DBU Pokalen 2012-13 blev afviklet den 9. maj 2013. Kampen blev spillet i Parken, København og vundet af Esbjerg fB med 0-1 over Randers FC.

Kampen

Detaljer

Referencer 

2012-13
Fodbold i 2013